Шестериков — фамилия:

Известные носители 
 Шестериков, Владимир Георгиевич (1939—2010) — советский писатель, поэт и журналист.
 Шестериков, Григорий Александрович (1877—?) — российский спортивный стрелок.
 
 Шестериков, Пётр Степанович (1859—1929) — ботаник и библиограф.
 Шестериков, Михаил Васильевич (1906—1974) — русский советский поэт, педагог и журналист, военный корреспондент.

Шестерикова 
 Шестерикова (Мощенкова), Ольга Александровна (род. 1990) — российская биатлонистка.
 Шестерикова, Тамара Николаевна (более известна под фмаилией Кирсанова; 1913—1989) — советская балерина, солистка балета Мариинского театра, балетмейстер и педагог.

См. также 
 Шестёркин